Regno Unito
 Glencoe – regione della Scozia
 Stati Uniti d'America
 Glencoe – città della Contea di Etowah, Alabama
 Glencoe – census-designated place Contea di Volusia, Florida
 Glencoe – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Glencoe – città della Contea di Gallatin, Kentucky
 Glencoe – città della Contea di McLeod, Minnesota
 Glencoe – comunità non incorporata della contea di Lincoln, Nuovo Messico
 Glencoe – città della Contea di Payne, Oklahoma
 Glencoe – città della Contea di Buffalo, Wisconsin
 Sudafrica
 Glencoe – località della Municipalità locale di Endumeni